Pietro Fittipaldi (* 25. června 1996, Miami, Florida, Spojené státy) je automobilový závodník. Fittipaldi se narodil v Miami, ale je brazilským občanem. V roce 2017 se stal vítězem Formule Renault 3.5.

Osobní život 
Fittipaldi je ze slávného závodnického rodu – jeho děd Emerson Fittipaldi je dvojnásobný šampion F1, prastrýc Wilson Fittipaldi rovněž působil v F1 a také bratranec Christian Fittipaldi působil v F1 či strýc Max Papis. Závodníkem je také jeho bratr Enzo Fittipaldi. Pietro se rovněž přátelí s českým závodníkem Tomem Beckhäuserem.

Kompletní výsledky

Formule 1

Evropská F3

Formule Renault 3.5

IndyCar

Super Formula

DTM

Externí odkazy 
 

Brazilští piloti F1
Piloti DTM
Piloti F1 stáje Haas
Narození 25. června
Narození v Miami
Narození v roce 1996
Žijící lidé
Muži